La edición 36.ª de los Internacionales de Francia de Roland Garros se celebró  entre el 22 de mayo y el 31 de mayo de 1931 en las pistas del Stade Roland Garros de París, Francia.

El cuadro individual masculino lo iniciaron 89 tenistas  mientras que el cuadro individual femenino comenzó con 59 tenistas.

Hechos destacados 
En la competición individual masculina se impuso el francés Jean Borotra  logrando el segundo y último título de los que obtendría en Roland Garros al imponerse en la final su compatriota  Christian Boussus.

En la competición individual femenina la victoria fue para la alemana Cilly Aussem que lograba el único título que obtendría en París al imponerse a la británica  Betty Nuthall.

Palmarés

Cuadros Finales

Categoría senior

Torneo individual masculino

Torneo individual femenino

Véase también 
 Torneo de Roland Garros
 Grand Slam

Referencias

Enlaces externos 
 Roland Garros (Web oficial)

Torneo de Roland Garros 1931